Бельвалия сарматская () синоним () — травянистое растение, вид рода Бельвалия семейства  (ранее этот род помещали в семейство Гиацинтовые или в семейство Лилейные). Включено в Красную Книгу Российской Федерации.

Ареал и среда обитания 
Встречается в Малой Азии, северном Иране, Турции, на территории Европы в Румынии, Молдавии, на юге Украины, в России распространен в Волгоградской, Воронежской, Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, в республиках Кавказа. Обитает на глинистых склонах и степных местностях.

Описание 
Многолетние растение, луковичник. Высота до 20 до 30 см. Листья ремневидные, сосредоточены у основания стебля. Цветет многоцветковой кистью, цвет серо-бурый, цветоножки — поникающие, при созревании плода удлиняются. Плод — продолговатая коробочка с 2-4 семенами. К созреванию плодов, соцветие формирует шаровидную форму, стебель переламывается и образуется «перекати-поле», распространяющее семена. Цветет — весной. Размножается семенами, зацветает на 5-й год после посева.

Охрана 
Включена в Красные Книги России и Молдавии. Так же включена в Красные Книги следующих субъектов России: Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Республика Калмыкия, Ростовская область, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край. На Украине включен в Красные Книги Николаевской, Полтавской и Харьковской областей.

Иные именования 
  Беллевалия сарматская
  Белльвалия сарматская
  Гиацинт сарматский

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской Области

Гиацинтовые
Флора Европы
Флора Азии